Виногоров — фамилия и псевдоним.

Известные носители 
 Виногоров, Владислав — украинский писатель, работающий в жанре научной фантастики на русском языке.
 Виногоров, Георгий Романович — советский украинский учёный, химик, профессор.
 Виногоров, Иван Александрович —  марийский советский деятель культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации.